Le Tonk est un État princier des Indes
 Tonk est une ville du district de Tonk, en Inde.  
 Le Tonk est un jeu de cartes